Подуры шаровидные  — семейство коллембол из надсемейства Sminthuroidea (Symphypleona). В ископаемом виде известно из янтарей: испанского, бирманского, канадского, балтийского и доминиканского.

Описание 
Мелкие коллемболы с округлой формой тела и разнообразной пестрой окраской.

Классификация 
30 родов, около 250 видов.
 Sminthurinae Lubbock, 1862
Allacma (Allacma) 8 видов
 Allacma (Trochopilosa) 1
 Allacma 9
†Archeallacma 1
Austrosminthurus 1
Brevimucronus 1
Caprainea 2
Dietersminthurus 1
Disparrhopalites 1
Galeriella 1
Gisinurus 2
Grinnellia 2
Mucrovirga 1
Novokatianna 3
Pararrhopalites 13
Richardsitas 2
Sminthurconus 2
Sminthuricinus 4
Sminthurus 93
Songhaica 4
Soqotrasminthurus 2
Spatulosminthurus 7
Temeritas 40
 Sphyrothecinae Betsch J-M, 1980
Afrosminthurus 3 вида
 Amazoniatheca 1
 Lipothrix 4
 Neosminthurus 8
 Paralipothrix 1
 Parasphyrotheca 4
 Sphyrotheca 33
†Sphyrotheciscus 1

Литература 
 Betsch, J.-M. et Betsch-Pinot, M.-C. (1984). Contribution à l'Étude des Sminthurus (Collembola, Symphypleona)., Annls Soc. r. zool. Belg., T.114, Bruxelles 1984, fasc.1, p.71-81.
 Betsch, J.-M. (1980). Éléments pour une monographie des Collemboles Symplyplêones (Hexapodes, Aptérygotes)., Mémoires du Muséum National d’Histoire Naturelle, Nouvelle Série, Série A, Zoologie, Tome 116, p.1-227.
 Bretfeld, G. (1999). Synopses on Palaearctic Collembola, Volume 2. Symphypleona., Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz, Band 71, Heft 1, 1999, p.1-318.
 Hopkin, Stephen P. (1997): The Biology of the Collembola (Springtails): The Most Abundant Insects in the World. Музей естествознания (Лондон). PDF Полный текст
 Haaramo, Mikko (2008): Mikko’s Phylogeny Archive — Collembola. Version of 2008-MAR-11. Retrieved 2008-JUL-11.
 Lubbock, J. (1873). Monograph of the Collembola and Thysanura., Ray Society, London, p.1-276.
 Nayrolles, P. (1990). Description d’une nouvelle escpèce de de(sic) Spatulosminthurus (Collemboles Symphypléones). Bull. Soc. Hist. Nat., Toulouse, 126, 1990, p.65-71.
 Nayrolles, P. (1993). A standardized description of European Sminthuridae (Collembola, Symphypleona), 1: genera Lipothrix, Gisinurus, and Caprainea., Bijdragen tot de Dierkunde, 63 (1) (1993), p.43-60.
 Nayrolles, P. (1994). A standardized description of European Sminthuridae (Collembola, Symphypleona), 2: review of four species of the genera Allacma and Spatulosminthurus., Bijdragen tot de Dierkunde, 64 (3) (1994), p.151-162.
 Nayrolles, P. (1995). A standardized description of European Sminthuridae (Collembola, Symphypleona), 3: description of seven species of Sminthurus, including four new to science., Bijdragen tot de Dierkunde, 64 (4) (1995), p.215-237.
 Stach, J. (1956). The Apterygotan fauna of Poland in relation to the world-fauna of this group of insects. Family : Sminthuridae. Kraków, p.1-287.

Примечания

Ссылки 
 Список видов Коллембол

Symphypleona
Семейства коллембол